Krasnogwardiejskoje (ros. Красногвардейское) – nazwa m.in. miejscowości

Kazachstan 
 Krasnogwardiejskoje – dawna nazwa wsi Bulaqty w obwodzie akmolskim

Rosja 
 Krasnogwardiejskoje – dawna nazwa (1958–2007) miasta Biriucz obwodu biełgorodzkiego
 Krasnogwardiejskoje – wieś w rejonie krasnogwardiejskim Adygei
 Krasnogwardiejskoje – wieś w rejonie krasnogwardiejskim Kraju Stawropolskiego

Krym 
 Krasnogwardiejskoje – rosyjska nazwa osiedle typu miejskiego Krasnohwardijśke
 Krasnogwardiejskoje – ros. nazwa wsi Krasnohwardijśke w rejonie sowieckim

Inne znaczenia 
 Krasnogwardiejskoje – jezioro w obwodzie leningradzkim